Gaston Leroux 
Philippe Leroux 
Pierre Leroux 
François Leroux 
Zommari Leroux 
Baía de Leroux 

Desambiguação